Röhre bezeichnet:
 ein mathematisches Objekt, siehe Zylinder (Geometrie)#Hohlzylinder
 Rohr (Technik)
 umgangssprachlich Gegenstände, die etwa diese Form haben (oder ursprünglich hatten), als „Röhre“ bezeichnet, so etwa die Bratröhre, siehe Backofen#Haushaltsbacköfen
 Tunnel oder Teile davon
 umgangssprachlich eine außergewöhnliche musikalische menschliche Stimme, meist als Rockröhre bezeichnet 
 eine Modehose, siehe Jeans#Röhren- und Skinny-Jeans
 den Spitznamen von Rainer Baumann (Fußballspieler) (1930–2021)
 in der Umgangssprache die Magnetresonanztomographie

in der Anatomie längliche Hohlorgane:
 Luftröhre
 Speiseröhre
 Harnröhre
 Röhre (Mykologie), eine Ausprägung des Hymenophors bei den Fruchtkörpern von Großpilzen

elektronische Bauteile, die in (meist dünnwandige) Glasrohre eingeschmolzen sind:
 Leuchtstoffröhre, siehe Leuchtstofflampe
 Elektronenröhre
 Bildröhre, siehe Kathodenstrahlröhre
 Braun'sche Röhre, siehe Kathodenstrahlröhre #Geschichte
 umgangssprachlich pars pro toto einen Röhrenfernseher bzw. -monitor, siehe Kathodenstrahlröhrenbildschirm

Siehe auch:

 Rohr
 Röhren
 Röhrenverstärker
 Dickröhrlingsartige – Boletales
 Angströhre: der Zylinder (Hut) erhielt im Volksmund diesen scherzhaften Namen, da man früher bei Prüfungen und ähnlichen Ereignissen einen Zylinder tragen musste